Шевырёв — русская фамилия.

 Шевырёвы — старинный русский дворянский род.

Известные носители 
 Шевырёв, Александр Иванович (1917—1991) — Герой Советского Союза.
 Шевырёв, Валерий Владимирович (род. 1974) — российский футболист.
 Шевырёв, Иван Яковлевич (1859—1920) — русский энтомолог.
 Шевырёв, Пётр Яковлевич (1863—1887) — русский революционер-народник, один из организаторов и руководитель террористической фракции «Народной воли».
 Шевырёв, Степан Петрович (1806—1864) — русский литературный критик, историк литературы.
 Шевырёв, Фёдор Иосифович (1886—?) — русский военный деятель, казак.

Примечания